Еврейский комитет — учреждения в России.

 Еврейский комитет (1802—1806)
 Еврейский комитет (1806—1809)
 Еврейский комитет (1809—1818)
 Еврейский комитет (1823—1835)
 Еврейский комитет (1840—1865)
 Еврейский комитет (1881—1882)
 Высшая комиссия для пересмотра действующих о евреях в Империи законов (Паленская комиссия)
 Еврейский комитет помощи жертвам войны (ЕКОПО; 1914—1920)
 Еврейский антифашистский комитет

Примечания